Kühne är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Kühne (1829–1883), tysk officer, författare under pseudonymen Johannes von Dewall
 Gustav Kühne (1806–1888), tysk författare och litteraturkritiker
 Moritz Kühne (1835–1900), tysk general och militär skriftställare
 Rita Kühne (född 1947), östtysk kortdistanslöpare
 Wilhelm Kühne (1837–1900), tysk fysiolog

Tyska efternamn